Григоро́вичи-Ба́рские — российско-украинский дворянский и купеческий род, происходящий от киевского райцы (советника магистрата) и зодчего Ивана Григорьевича Григоровича-Барского (1713-1791). Впервые потомственное дворянство было подтверждено в 1784-1785 гг. дворянским судом польского Киевского воеводства в Житомире и дворянскими депутатами российского Киевского наместничества в Киеве на основании происхождения предков И.Г. Григоровича-Барского Яна Григоровича и Ядвиги (Ольшанской) из г. Бара на Волыни от польского рода Григоровичей герба Любич. Согласно Выписи с Книг Градских Воеводства Киевского от 23 декабря 1784 г., И.Г. Григорович-Барский - потомок воина Григоровича, утвержденного в потомственном шляхетстве польским королем Мечиславом III в 1199 г. с присвоением герба Любич.  Исследование Михаила Грушевского "Барская окольничья шляхта до конца XVIII в."(Киевская старина, 1892, II, сс. 260-277) подтверждает, что "барский шляхтич до конца дней Речи Посполитой сохраняет туземный, южнорусский облик и стоит близко к народной массе", "обычным языком нашей шляхты был язык малорусский", "в деле веры наша шляхта, в весьма значительной по крайней мере степени, была тоже солидарна с туземным населением", т.е была православной, а не католической.

О происхождении рода из г. Бара известно со слов И.Г. Григоровича-Барского: "Иоанн родом был из города Бара, который в Польше на Волынии за рекою Бугом,  где, женясь на благовоспитанной девице именем Евдокии, выехал из сего города около 1648 года по причине бывшего там тогда гонения на исповедающих веру Греческую и междуусобной брани, приехал в Малороссию со всеми своими детьми между коими было и два сына: старший Кирилл, который принял монашество и жил в Киево-Выдубицком монастыре, где был духовником именуясь в монахах Кассианом, тамо и преставился; а младший Григорий, отец сему Василию, жил при отце своем Иоанне по его кончину; а по смерти его женился в Малороссийском местечке называемом Летки на девице Марии".

На протяжении 130 лет представителям рода неоднократно приходилось доказывать потомственное дворянство, причем их записывали в разное время в 4-ю, 2-ю и 6-ю часть Родословной книги Киевской губ. В 1913 г. члену IV Государственной Думы Константину Петровичу Григоровичу-Барскому и его семье вместе с подтверждение дворянства был присвоен особый герб рода Григорович-Барских с девизом "Труд — моя сила".

I.

 Григорович-Барский, Иван Григорьевич (1713—1791) — киевский архитектор, райца (ратман) магистрата. В дворянском статусе источники упоминают трех из пяти сыновей И.Г.Григоровича-Барского: Михаила, Ивана и Степана, тогда как два других сына, Александр и Иоаким, оставались в купечестве и занимали должность бургомистра в киевском магистрате.

 Григорович-Барский, Василий Григорьевич (псевдонимы: Василий Киевский, Григорович, Барский, Плака, Альбов; 1 января 1701, Киев — 7 октября 1747 Киев) — монах, украинский путешественник-странник, писатель. Старший брат И.Г.Григоровича-Барского.

II.

 Григорович-Барский, Иван Иванович (10.9.1755-1831) - корнет Ольвиопольского легко-конного полка, хорунжий Киевского земского суда, надворный советник, владелец с. Козинец Киевского у. Был женат на Ирине, дочери коллежского асессора Петра Яковлевича Жураховского. В 1817 г. внесен в 4 часть Дворянской родословной книги Киевского наместничества вместе с сыновьями Василием, Павлом, Иваном и Михаилом, дочерями Марией, Еленой, Татьяной и Анной.

 Григорович-Барский, Александр Иванович (12.5.1749-22.10.1794) - инстигатор, ремесленный глава, бургомистр, помощник командира Киевского вооруженного мещанского корпуса  .

 Григорович-Барский, Иоаким Иванович (10.9.1751-1815) - купец, именитый гражданин, бургомистр. Владел кирпичными заводами на Подоле и Лыбеди, унаследованными от отца, и усадьбой с каменным домом. Чаще именуется Аким Барский. Его сыновья Иван, Петр, Семен, Александр и Григорий внесены в 4 часть Дворянской родословной книги Киевского наместничества в 1817 г. вместе с семьёй дяди И.И.Григоровича-Барского. Дочери: Наталья, София, Елена.

III.

 Барский, Роман Александрович (1780-28.7.1839) - купец, чиновник магистрата. Дети: Ульяна (25.5.1810); Мария (1811), муж Стефан Семенович Савицкий (1801); Настасья (1813), муж Амфилохий Петрович Сотникевич/Сотничевский (брак 4.2.1840) (упомянуты в рассказе Н. Лескова "Архиерейские объезды"); Анна (1815); Александр (1817); Наталья (1819); Михаил (1822-8.8.1843); Параскева (1822); Козьма (29.10.1825); Александра (1830), муж Андрей Данилович Верташов; Пелагея (1832-15.10.1832) .
 Барский, Иван Иоакимович (1787) - поручик 14-го егерского полка. Участник Отечественной войны 1812 г.
 Григорович-Барский, Василий Иванович (1790-11.2.1853) - капитан артиллерии. Подсудок Поветового суда в 1833 г. Упомянут в кн. "Москва в войне 1812 г.". Помещик, владелец полусела Козинец Киевского у. Жена - Анна Петровна Турунжая (1810), дочь майора. Дети: Иван (24.9.1825), Федор (19.9.1826), Анна (1827-16.1.1829), Григорий (21.4.1830), Анастасия (1.7.1831), Дмитрий (24.10.1832), Александра (1834).
 Григорович-Барский, Михаил Иванович (6.9.1799-19.3.1887, Житомир) - поручик, сын И. И. Григоровича-Барского. Жена - Евдокия Ивановна Баранова (1830). Дети: Надежда (30.5.1854), Василий (1.5.1857). Внук - Константин Васильевич (26.12.1880, Житомир - 24.6.1936, Кисловодск), жертва политического террора, расстрелян.
 Барский, Петр Иоакимович (29.1.1794) - вступил в военную службу после окончания Московского университета. Корнет.
 Григорович-Барский, Иван Иванович II (12.1.1797-28.1.1844) - майор.
 Григорович-Барский, Александр Иоакимович (8.7.1797-12.10.1864) - купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин. Жена - Мария Федоровна Гудим-Левкович (10.5.1805). Сыновья - купцы Петр, Николай, Василий, Виктор, Григорий (Георгий). Упоминается в рассказе Н. Лескова "Архиерейские объезды".
 Сидорецкая (Григорович-Барская), Наталья Иоакимовна (1777) - жена купца Дамиана Леонтьевича Сидорецкого (1767). Сын Петр (1795) - коллежский советник. Внуки - революционеры-народовольцы Василий (1853) и Григорий (1858-1878) Сидорацкие.
 Григоренко (Григорович-Барская), София Иоакимовна (1782) - жена Пантелеймона Михайловича Григоренко, сына киевского войта Михаила Ивановича Григоренко.
 Миславская (Григорович-Барская), Елена Иоакимовна (4.4.1790-5.5.1866) - жена киевского бургомистра, купца Дамиана Семеновича Миславского. Сыновья: Григорий (21.1.1812) - купец, свояк писателя Николая Лескова; Филипп (13.10.1817-1898) - военный врач, над.сов. Дочь Александра (6.4.1809-4.2.1876) - жена комиссионера 9 кл., дворянина Максима Максимовича Кадьяна. Внук - Борис Филиппович Миславский (24.7.1878-6.9.1915) - подполковник, выпускник Николаевской академии Генштаба. Внучка - Елизавета Филипповна Троицкая (Миславская) (15.3.1873-13.12.1972) - жена секретаря об-ва фармацевтов Военного и Морского ведомств кол.сов. Н.Е.Троицкого, преподаватель врачебной гимнастики, сотрудник секретариата В.И.Ленина в 1917-1918 гг. Правнуки: Михаий Петрович Кадьян (1884) - георгиевский кавалер,  полковник ВСЮР, в эмиграции в Сараево. Николай Петрович Кадьян (1879-1937) - подполковник, воспитатель Св.Владимирского кадетского корп., в эмиграции в Сараево. Григорий Петрович Кадьян (1886) - ротмистр. Правнучка - Мария Николаевна Троицкая-Лившиц (9.8.1900-10.11.1987) - жена зам.наркома путей сообщения Я.А.Лившица. Праправнуки: Николай Николаевич Кадьян (1912-1995) - протодьякон РПЦЗ в США. Его жена - Н.С.Духонина - племянница главнокомандующего Российской армией ген. Н.Н.Духонина. Юрий Борисович Троицкий (5.7.1920-11.9.1995) - ветеран войны, директор Воронежского мостозавода. Дмитрий Лукич Троицкий (7.11.1926-15.04.2015) - ветеран войны, один из ведущих коротковолновиков Украины. Галина Яковлевна Троицкая (1922-2001) - искусствовед.

IV.

 Григорович-Барский, Петр Александрович (2.7.1823, Киев — 7.05.1907, Киев). Сын Александра Иоакимовича Григоровича-Барского, правнук архитектора И. Г. Григоровича-Барского. Купец 2-й гильдии. Имел в Киеве четыре дома (ул. Мало-Житомирская, 7, Крещатик, 40, Прорезная, 19) и шесть магазинов, в том числе крупнейший в Киеве канцелярский магазин. На ул. Прорезной, 19 торговал скобяными товарами. Служил в городском магистрате (1863-1866). Директор Киевского опекунского комитета над тюрьмами. Член Киевского общества помощи бедным и попечитель дома призрения о бедных. Председатель Киевской городской сберегательной кассы. Церковный староста Софийского кафедрального собора. В собственном доме на Крещатике, 40 открыл типографию «Петр Барский», существовавшую несколько десятилетий и ведшую значительную издательскую деятельность. Сыновья: Константин - член IV Государственной Думы от Киевской губернии, Владимир - пианист. Вторая жена - София Людвиговна Беренштам, сестра общественного деятеля, педагога Вильяма Беренштама.
 Григорович-Барский, Николай Александрович (13.11.1824-20.12.1905) - купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин Киева. Вместе с братом Василием Александровичем арендовал в 1859 – 1865 гг. Киево-Межегорскую фаянсовую фабрику. Владел несколькими доходными домами, в том числе на Крещатике, 50 (1882 г. арх. А.Р. Хойнацкий), ул. Прорезной, 17 (1873 г. арх. П. Федоров), Стрелецкой, 9, Большой Васильковской, 39. Держал магазины на Крещатике, 28 и 56 по продаже ламп и посуды. Жил в особняке на углу ул. Большая Подвальная и Стрелецкая, 15/201123, который был записан на его жену Надежду Васильевну (урожд. Пасхалова, 1843 – 2.4.1913). Сыновья: Сергей - полковник, Дмитрий - знаменитый адвокат, Константин - чиновник, Павел - купец.
 Григорович-Барский, Виктор Александрович (1834-10.12.1905) - купец, потомственный почетный гражданин, в собственном доме на ул. Притиско-Никольской, 1 торговал бакалеей, кожаными изделиями, мебелью. Один из старост Киевского купеческого собрания. Дочери: Анна - жена доктора Феофила Яновского, Клавдия - жена шведского предпринимателя Йохана (Ивана) Рулина.
 Лебединцева (Барская), Юлия Александровна (2.5.1838-1868) -  жена издателя журналу "Кіевская старина" Феофана Гавриловича Лебединцева. Крестная Михаила Грушевского.
 Григорович-Барский, Григорий Васильевич (21.4.1830) - корнет Стародубского кирасирского принца Ольденбургского полка, отставной штаб-ротмистр. Жена Екатерина Анектиевна. Дети: Василий (1.12.1864), Александра (14.4.1866),  Ольга (3.5.1868), Борис (14.3.1870).
Савицкая (Барская), Мария Романовна (1811) - жена купца 3 гильдии, старосты Печерской Феодосиевской церкви Стефана Семеновича Савицкого (1801). Дети: Екатерина ст. (20.11.1827), муж Никита Алексеевич Бубнов; Василий (1829); Михаил (1832); Екатерина мл. (1838-1901), муж Михаил Николаевич Бубнов, 2-й, гражданский муж, Николай Семенович Лесков; Вера (1839-?); Николай (1842-?). Внуки - историк Николай Михайлович Бубнов (1858-1943), писатель; генерал-лейтенант, писатель Андрей Николаевич Лесков (1866-1953). Праправнучка - балерина, балетмейстер Татьяна Юрьевна Лескова (6.12.1922).

V.

 Григорович-Барский, Константин Петрович (1870—1929) — чиновник, член IV Государственной Думы от Киевской губернии, монархист. Сыновья Петр, Иосиф. "Высочайшим повелением, последовавшим в 6 день Сентября 1913 года, согласно определению Правительствующего Сената, по Департаменту Герольдии, от 14 Марта/22 Мая 1913 года, признан в потомственном Дворянстве, с правом на внесение в шестую часть Дворянской родословной книги, Коллежский Асессор Константин Петров Григорович-Барский, по происхождению его от Самуила Бартошевича-Григоровича, состоявшего с 1663 по 1669 год в должности коморника Трокского воеводства, сын которого Иван Самуилов Григорович владел, на праве вотчинном, недвижимым населенным крестьянами имением Висмонтовичи, в Слонимском повете, унаследованном от названного отца его. Определением Правительствующего Сената, по Департаменту Герольдии, состоявшимся 19 Декабря 1913 года, причислены к сему роду: жена вышеупомянутого Константина Петрова Григоровича-Барского - Елена Иосифова, урожденная Гимер, и сыновья их: 1) Петр Константинов, с женою Наталиею Борисовою, урожденною Кашкаровой, и сыном их Константином Петровым, и 2) Иосиф Константинов Григоровичи-Барские". Происхождение от Самуила Бартошевича-Григоровича в обосновании указано ошибочно. Бартошевичи-Григоровичи никак не связаны с родом Григоровичей-Барских.
 Григорович-Барский, Николай Николаевич (25.4.1860) - дворянин. Жена - Евдокия Павловна. Сын Александр (1.8.1900) - подпоручик, в эмиграции в Болгарии.
Григорович-Барский, Сергей Николаевич (27.3.1868-1942) - полковник, командир 85-й артиллерийской бригады. Окончил Киевский университет (1889), Московское пехотное юнкерское училище (1891). В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров-артиллеристов. Жена - Ольга Ивановна Кондратьева. Дети: Георгий (Юрий) (1894-1980), Дмитрий (+1915), Николай (+1915), Ксения (+1936). Внучка Мария Юрьевна (1918-2018). Автор сказки "Девочка с голубыми глазками (Марочкин сон)", написанной для внучки.
 Григорович-Барский, Дмитрий Николаевич (1871—1958) — адвокат, судебный и общественный деятель. Сыновья: Глеб, Дмитрий. Дочь Ирина (в замужестве Севрук).
 Григорович-Барский, Константин Николаевич (1870) — чиновник особых поручений при Киевском губернаторе, член Партии народной свободы.
 Григорович-Барский, Борис Григорьевич (14.3.1870- ) - Полковник Дагестанского конного полка и 2-го гусарского полка. В службе с 1890, офицером с 1892. Летом 1920 в Русской Армии в Крыму. Жена Антонина Николаевна (10/22.06.1872, СПб. Родители Николай Мамонтов и Амелия Егорова), сын Алексей - эвакуированы на о. Лемнос. 1920.10.16 выехали в Русскую Армию в Крым на корабле <Херсон> [Волков С.В. Офицеры арм.кав. М., 2002].
Григорович-Барский, Владимир Петрович (14.6.1878 – после 1926) – пианист и педагог. Закин. Киев. муз. уч-ще РМТ (1901; кл. В. Пухальского), Лейпциг. консерваторию (Германия, 1906). Артистическую деятельность начал в Германии. 1907 вернулся в Киев: 1909-14 - основ. и преп. муз. курсов. 1914–18 – проф. Петрогр. народ. консерватории. С 1918 – в Киеве: преп. игры на фортепиано в муз. школе Якоби-Павловича и школе искусств.
Симиренко (Григорович-Барская), Клавдия Николаевна (6.11.1866-1937) - жена инженера-технолога, директора сахарного завода Николая Платоновича Симиренко, брата Льва Платоновича Симиренко.
Яновская (Григорович-Барская), Анна Викторовна (30.11.1866-1925) - жена терапевта, академика Феофила Гавриловича Яновского. Сын Виктор (8.7.1891-3.5.1942) - репрессированный украинский юрист, профессор. Внук - Георгий Викторович (28.11.1924-19.8.2006) - украинский кардиолог и терапевт, доктор медицинских наука, профессор.
Рулина (Барская), Клавдия Викторовна (24.2.1869) - жена шведского предпринимателя Ивана Рулина (Johan Fredric Ruhlin). Сын Петр (28.8.1892-23.12.1940) - репрессированный украинский театровед. Дочь Лидия (1896-1983) в эмиграции в США. Ее дети - Джордж Барклай де Толли - американский инженер-физик, Джоанна Баклай де Толли - канадский архитектор.

VI.

 Григорович-Барский, Павел Павлович (8.8.1887) - подполковник армии УНР.
 Григорович-Барский, Петр Константинович (29.3.1892-21.11.1965) -  Николаевское кавалерийское училище 1916. Корнет 17-го гусарского полка. Осенью 1918 в русских добровольческих частях в Киеве. В Вооруженных силах Юга России с весны 1919 (через Одессу и Принцевы острова). Штабс-ротмистр. Эвакуирован в дек. 1919 — марте 1920 из Новороссийска. На май 1920 в Югославии. В эмиграции в США. Жена - Наталия Борисовна Кашкарова (1891-1953). Вторая жена - Вера Цветинович (1896-1989). Дети: Константин (1913-1977), Борис (1914-1984).
 Григорович-Барский, Георгий (Юрий) Сергеевич (1894-1980) - прапорщик, летчик-наблюдатель. Николаевское артиллерийское училище (1916).  В Вооруженных Силах Юга России. Поручик. В эмиграции в Югославии, член Общества офицеров-артиллеристов. Жена - Осмак, Ольга Васильевна (1896-1973). Дочь - Марина (20.8.1918-27.11.2018).
Григорович-Барский, Александр Николаевич (1.8.1900) - подпоручик. В Добровольческой армии и ВСЮР в прикомандировании к батарее лейб-гв. 1-й артиллерийской бригады. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Гвардейского отряда в Болгарии. Подпоручик. В эмиграции к 1932 там же. [Волков С.В. Офицеры Росс.гв. М.,2002]
 Григорович-Барский, Глеб Дмитриевич (1901, Городище ок. Киева —1984, Джорданвилль (Нью-Йорк) сражался в Добровольческой армии, потом эмигрировал. Работал на правительство США.
 Григорович-Барский, Дмитрий Дмитриевич (1909-1996) - танцор Пражского театра оперы и балета, хореограф. Выступал под именем Дмитрий Григорович и Дмитрий Барский. В 1926 году переехал в Чехословакию. С 1928 по 1933 год учился в Техническом университете в Праге. Обучался в частном порядке у прима-балерины Национального театра Я. Никольской, а с 1935 года иногда выступал в Немецком театре в Праге, в театре «Шванда» в Смихове, в Большой оперетте. Будучи иностранным гражданином, он испытывал трудности с получением постоянного контракта. Эпизодом было также его первое пребывание в Бренском государственном театре в 1938 году, где под руководством И. Вани-Псоты он начал изучать характер Ромео для премьеры балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». С 11 января 1940 года стал членом хора балета Национального театра, с января 1943 года – сольным танцором. В 1944 году был арестован гестапо и заключен в тюрьму до конца войны. После 1945 года он был членом Национального театра до 30.11.1946 и снова с 8.5.1947 по 31.8.1947. Затем он был привлечен в качестве сольного танцора в Государственном театре Брно (1949–1951), в Оломоуце (также в качестве хореографа в 1952–1955) и на этих должностях в театре имени Ф. Х. Шальды в Либерце в 1955–1960 годах. В 1960 году вышел на пенсию. С 1949 по 1952 год преподавал в Брноской консерватории танца.
 Севрук (Григорович-Барская), Ирина Дмитриевна (1899-1989) - мать известной киевской художницы, керамиста Галины Сильвестровны Севрук (1929-2022).
 Григорович-Барский, Алексей Борисович (28.2.1913 - 12.7.1994) - идеолог в Русской Освободительной Армии ген. Власова. Представитель довоенной организации "Юный доброволец", а после войны - Организации российских православных разведчиков (ОРПР). Проживал во Франции, в Париже. В 1950-е гг. упомянут как заведующий парижским отделением Архива-музея Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Создатель церкви Всех Святых в Земле Российской Просиявших в Париже. Переводчик. Похоронен на кладбище г. Булонь-Бийанкур. Сын - Михаил, художник, деятель русской эмиграции.

VII.

 Григорович-Барский, Константин Петрович II (1913, Киев — 1977, Лэнгхэм, США) (Constantine Grigorovich-Barsky) — внук депутата Государственной Думы К.П. Григоровича-Барского. Обозреватель радиостанции Голос Америки в 1970-е гг., до того работал переводчиком в федеральных структурах США. Член НТС. Жена - Григорович-Барская, Марина Юрьевна (20.8.1918-27.11.2018) - внучка полковника С.Н.Григоровича-Барского.

Описание герба, присвоенного роду Константина Петровича Григорович-Барского 
В золотом щите восемь черных перевязей. В вольной правой лазуревой части, серебряный геральдический иерусалимский крест. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник — три страусовых пера: среднее — чёрное, крайние золотые. Намет чёрный с золотом. Щитодержатели: два черных орла с золотыми клювами и лапами. Девиз «ТРУД МОЯ СИЛА» черными буквами на золотой ленте. Герб рода Григоровичей-Барских внесен в Часть 20 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи

Примечания

Ссылки 
 Выпись с Книг Градских Воеводства Киевского, подтверждающая потомственное шляхетство Ивана Григоровича (23 декабря 1784 г.).
Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената об изготовлении герба Григорович-Барских и выдачи копии с него 14.03.1913 — 08.05.1914. РГИА, 
Дело о внесении К. П. Григоровича-Барского в Родословную книгу Киевской губернии.
Григорович-Барские.

Дворянские роды Российской империи
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера